Regierung Deakin steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Deakin I (1903 bis 1904)
 Regierung Deakin II (1905 bis 1908)
 Regierung Deakin III (1909 bis 1910)